Иран — многозначное понятие:

 Ира́н — государство в Азии.
 Иран — селение в Северной Осетии, в Кировском районе. Административный центр Иранского сельского поселения.
 Иран — река в России, в Еравнинском районе Бурятии. Левый приток реки Байсыхан (→ Бутуй → Витим → Лена).
 Иран — река в России, в Магаданской области. Приток Тапа. 
Иран — горный массив в Малайзии и Индонезии, на острове Калимантан.